

Anno 
 973 o 973 a.C.

Codici 
 973 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Harrow, sobborgo di Londra

Matematica 
973 – numero